Carl Edholm kan avse:

Carl Edholm (1825–1895), gymnastikföreståndare.
Carl Edholm (född 1937), militär.